Фрэнсис Браун () — имя и фамилия. Браун, Фрэнсис (1816–1879) — ирландская писательница и поэтесса.
  (1849–1916) — американский теолог. 
 Браун, Фрэнсис (1880—1960) — ирландский священник-иезуит, фотограф.
 Браун, Фрэнсис (1891—1971) — американский художник-импрессионист.